Chambéry Savoie Handball, equip d'handbol de la ciutat de Chambèri, a França
 Car Seat Headrest, banda d'indie rock dels Estats Units
 Cold Spring Harbor, població de l'estat de Nova York, als Estats Units
 Complexity Science Hub Vienna, organitzacio de recerca sobre sistemes complexos i big data amb seu a Viena, a Àustria
 Comitè Científic Humanitari (del seu nom en francès Comité Scientifique Humanitaire), organització de defensa dels drets dels homosexuals, creada a Alemanya el 1897
 Consell per a l'Humanisme Secular (del seu nom en anglès Council for Secular Humanism), organització de partidaris de l'humanisme secular dels Estats Units
 Case Study Houses, experiment en arquitectura de l'habitatge dut a terme als Estats Units
 C shell, shell d'Unix programada en llenguatge C
 Silicat càlcic hidratat (del seu nom en anglès Calcium Silicate Hydrate), compost hidratat responsable de les propietats del ciment
 CSH també és el codi de l'UCI del Tarteletto-Isorex, equip ciclista de Bèlgica
 CsH també és la fórmula química de l'hidrur de cesi, compost químic format de cesi (Cs) i hidrogen (H)
 Csh també és l'abreviatura de la crowningshieldita, mineral de la classe dels sulfurs